Das Abierto Mexicano Los Cabos 2016 war ein Tennisturnier, das vom 8. bis 13. August 2016 in Cabo San Lucas in der Gemeinde Los Cabos stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016, wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen und gehörte zur Kategorie ATP World Tour 250. In derselben Woche fanden in Rio de Janeiro die olympischen Sommerspiele statt.

Es handelte sich um die erste Ausgabe des Turniers in Los Cabos, nachdem es zuvor im kolumbianischen Bogotá ausgetragen wurde.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 6. bis 7. August 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website des Turniers (englisch, spanisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 48 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 43 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 39 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Cabo San Lucas